Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Brian Teacher 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 John McEnroe (quarti di finale)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Gene Mayer (terzo turno)
 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Eliot Teltscher (Campione)
 Brian Teacher (finale)
 Bill Scanlon (terzo turno)
 Johan Kriek (terzo turno)

 Wojciech Fibak (primo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 John Sadri (terzo turno)
 Fritz Buehning (secondo turno)
 Bob Lutz (primo turno)
 Brian Teacher (semifinali)
 Bill Scanlon (semifinali)
 Tom Gullikson (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1981